Паскаль Коссар (Pascale Cossart; род. 21 марта 1948, Камбре, Франция) — французский учёный, бактериолог, пионер клеточной микробиологии (). Доктор (1977), профессор Института Пастера и с 2016 года секретарь Французской АН (её член с 2002, членкор с 1999), член Леопольдины (2001), иностранный член Лондонского королевского общества (2010) и Национальных Академии наук (2009) и Медицинской академии (2014) США. Лауреат премии Роберта Коха (2007),  (2008), премии Бальцана (2013).

Биография 
Получила магистерские степени по химии в Университете Лилля (1968) и в Джорджтаунском университете (1971), а в 1977 году — докторскую по биохимии в Университете Парижа VII. В 1975 году преподавала в Лаосе. В 1971—1974 и с 1976 года работает в Институте Пастера, с 1988 года заведующая лабораторией, с 1997 года профессор, с 2006 года заслуженный профессор, в 2003—2005 и с 2013 года президент научного совета института. В 2000—2017 гг. также международный учёный-исследователь .

Член  (2003—2007, 2008—2012).

Член Европейской академии (1998),  (2004) и Европейской академии микробиологии (2009), EMBO (с 1995) и член её совета с 2010.
Член Французского (1977), Американского (1987) обществ микробиологии и др.

Член редколлегий ряда журналов, в частности Cell, eLife, .

С 1986 года занималась молекулярной и клеточной основой механизмов бактериальных инфекций, в особенности возбуждаемых внутриклеточными патогенами, взяв в качестве модели исследования .

Почётный доктор Федеральной политехнической школы Лозанны (2009).

Опубликовала более 300 работ.

Награды и отличия 

  ЮНЕСКО (1995)
 Медаль Луи Рапкина (1997)
 Премия Л’Ореаль — ЮНЕСКО «Для женщин в науке» (1998)
  Французской АН и НАН США (1998)
 Prix Nestlé «l’homme et sa nutrition» (2000)
 Золотая медаль Луи Пастера, Шведское медицинское общество (2000)
 Valade Senior Prize,  (2003)
 Margaret Pittman Lecture, Национальные институты здравоохранения США (2003)
  Prize of Fundamental Research (2005)
 GlaxoSmithKline International Member of the Year Award (2007)
 Премия Роберта Коха (2007)
 Премия Декарта (2007)
  (2008)
 Advanced Grant Award Европейского исследовательского совета (2008)
 Медаль Роберта Коха, Институт Роберта Коха (2010)
  (2011)
 Helmholtz International Fellow Award (2013)
 Премия Бальцана (2013)
 Heinz P.R. Seeliger Award (2013)
 FEBS/EMBO Women in Science Award (2014)
  (2017)
  (2018)
  (2019)
  (2021)

Командор ордена Почётного легиона (2013, офицер 2007, кавалер 1998) и ордена «За заслуги» (2010, офицер 2002).

Примечания

Ссылки 
 CV
 Французская АН
 Европейская академия

Женщины-учёные
Женщины-биологи
Бактериологи по алфавиту
Бактериологи Франции
Бактериологи XX века
Бактериологи XIX века
Члены Французской академии наук
Члены Леопольдины
Члены Европейской академии
Иностранные члены Национальной академии наук США
Иностранные члены Национальной медицинской академии США
Члены Американской академии микробиологии
Лауреаты премии Декарта
Почётные доктора Федеральной политехнической школы Лозанны
Почётные доктора Каролинского института
Почётные доктора Бирмингемского университета